Numele Chiacchio se poate referi la:
 Matias Chiacchio (n. 1988), un fotbalist argentinian;
 Umberto Chiacchio (1930-2001), un om politic italian.

Nume de familie spaniole